De Landesliga Hamburg 1976/77 was het 32ste voetbalkampioenschap van de Landesliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Landesliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

VfL Pinneberg werd kampioen en nam net als vicekampioen Altona 93 deel aan de eindronde om te promoveren. Enkel Pinneberg kon de promotie afdwingen. SC Poppenbüttel moest twee jaar na de degradatie uit de Oberliga opnieuw degraderen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1976/77